Missionary Man ist der Name
 eines Films: Missionary Man (Film)
 einer Comicreihe: Missionary Man (Comic)